U 141 oder U-141 bzw. U141 steht für:

 SM U 141, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 141 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 141, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-141, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung